Remisiana bezeichnet:

 eine antike Stadt in Moesia superior, heute Bela Palanka in Serbien
 Titularbistum Remesiana, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche